Alexandr Suvorov může být:

 Alexandr Arkaďjevič Suvorov (1804–1882) – ruský generál
 Alexandr Ivanovič Suvorov (1908–1939) – sovětský komisař a Hrdina Sovětského svazu
 Alexandr Jakovlevič Suvorov (1918–1994) – sovětský pilot a Hrdina Sovětského svazu
 Alexandr Vasiljevič Suvorov (1729–1800) – ruský vojevůdce
 Alexandr Vasiljevič Suvorov – ruský básník, dramaturg a překladatel
 Alexandr Vasiljevič Suvorov – ruský psycholog
 Aleksandr Suvorov (1987) – moldavský fotbalista
 Alexandr Valerjevič Suvorov (* 1979) – ruský herec
 Alexander Suvorov – sovětský křižník
 Alexander Suvorov – sovětská říční loď